Соревнования по метанию копья у женщин на Играх Содружества 2018 в Голд-Косте прошли 11 апреля 2018 года на стадионе Каррара Стэдиум.

В финале участвовали 8 спортсменок из 7 стран. Победительницей стала австралийка Кэтрин Митчелл, установившая новый рекорд Игр Содружества и рекорд континента. Серебряным призёром стала Келси-Ли Робертс, бронзовым — Сюнетте Фильюн.

Призёры

Рекорды 
До начала Игр Содружества 2018 года мировой рекорд и рекорд Игр были следующими:

Финал

Ссылки 
 Протокол на официальном сайте Игр Содружества 2018 года

Лёгкая атлетика на Играх Содружества 2018